Дэвид Уилфред Мэлони (анг. Dave Maloney, род. 31 июля 1956, Китченер) — бывший канадский хоккейный защитник, игравший в НХЛ с 1975 по 1985 годы.

Карьера

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1974 года был выбран в 1-м раунде под общим 14-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Он также был самым молодым игроком, который стал капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс» и привел их к финалу Кубка Стэнли 1979 года, где они проиграли «Монреаль Канадиенс» в серии со счётом 4-1. В том же году Мэлони вместе с Филом Эспозито и другими товарищами по команде записали песню под названием Hockey Sock Rock в качестве сборщика средств для Фонда исследования подросткового диабета.

После восьми сезонов «Рейнджерс» 6 декабря 1984 года его и Криса Рено обменяли в «Баффало Сейбрз», где отыграв до конца сезона он завершил игровую карьеру.

Постигровая карьера 
С 1995 по 1998 год он был студийным аналитиком на NHL on Fox. В настоящее время он служит цветным комментатором на радиопередачах «Рейнджерс» вместе с Кенни Альбертом.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Провиденс Редс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Баффало Сейбрз»